Erebia extremioides är en fjärilsart som beskrevs av Nitzsche 1918. Erebia extremioides ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
extremioides